Pteleon ist:

 Pteleon, eine Figur der griechischen Mythologie
 Pteleon (Kleinasien), antiker befestigter Ort an der Westküste Kleinasiens, zum Territorium von Erythrai gehörig
 Pteleon (Böotien), antiker Küstenort in Böotien, Griechenland
 Pteleon (Phthiotis), antike Stadt in Achaia Phthiotis, Thessalien, Griechenland
 Pteleon (Westmakedonien), Ortschaft in der Gemeinde Eordea, Westmakedonien, Griechenland